Виктор Споле (; 5 июля 1972, Рига) — латвийский футболист, вратарь. Единственный вратарь, участвовавший во всех чемпионатах Латвии с 1992 по 2011 год. Провёл 353 игры и пропустил 340 голов.

Информация 
 Занимает первое место по количеству проведённых в чемпионатах Латвии игр (353 игры) среди вратарей.
 Занимает второе место по количеству сухих игр в чемпионатах Латвии (143 игры).
 Занимает шестое место по количеству пропущенных в среднем за игру в чемпионатах Латвии голов (0,96).
 В 1993 году в составе даугавпилсского «Аусеклиса» забил одни гол с пенальти. Это произошло в последней игре сезона против рижского ДАГа (1:0). Победа в этой игре позволила «Аусеклису» финишировать на пятом месте.

Достижения 
 Чемпион Латвии: 2005, 2009
 Серебряный призёр чемпионата Латвии: 1995, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 1997, 2000, 2001, 2002, 2010
 Обладатель Кубка Латвии: 2006
 Чемпион Балтийской лиги: 2007
 Лучший вратарь чемпионата Латвии: 2009

Примечания 

Футболисты Латвии
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки ФК «Строитель» Даугавпилс
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Юрниекс»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая